Кибби () — фамилия. Известные носители:

 Кибби, Гай (1882—1956) — американский актёр театра и кино.
 Кибби, Роджер (1939—2021) — американский серийный убийца.